Bagre-branco é o nome vulgar dos seguintes peixes:
 Amphiarius rugispinis (Valenciennes, 1840)
 Arius herzbergii (Bloch, 1794)
Sciades herzbergii (Bloch, 1794)
 Arius proops (Valenciennes, 1840)
Hexanematichthys proops (Valenciennes, 1840)
 Bagre marinus (Mitchill, 1815)
 Brachyplathystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819)
 Genidens barbus (Lacépède, 1803)
Netuma barba (Lacépède, 1803)
 Genidens genidens (Cuvier, 1829)
 Hexanematichthys herzbergii (Bloch, 1794)
 Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840)

Desambiguações de espécies